Orlac ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Orlac (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Stephan Orlac (1931–2020), deutscher Schauspieler